Jan X – papież (914-928)
 Jan X – patriarcha Konstantynopola (1198-1206)
 Jan X – prawosławny patriarcha Antiochii (od 2012)